Lexiques en rapport avec la construction:
 Lexique de la maçonnerie
Lexique de la pierre naturelle
Lexique de la marbrerie
Lexique des arcs et voûtes
Lexique des colonnes
Lexique des planchers et plafonds
Lexique des murs
Joint (Vocabulaire)
Lexique du plâtre
Lexique de la chaux
 Lexique de la menuiserie
 Lexique des portes et fenêtres
 Lexique de la serrurerie
 Lexique de la charpente
 Lexique de la couverture
 Lexique de la serrurerie
 Lexique de la vitrerie
 Lexique de la miroiterie
 Lexique de la peinture et de la dorure

Voir aussi
 Glossaire de l'immobilier
 Lexique de l'archéologie
 Glossaire de l'architecture

Documentation de la construction
Documentation de l'architecture
Lexique